NMA est un sigle utilisé pour :
 la Neue Mozart-Ausgabe (Nouvelle édition Mozart)
 la cérémonie de récompenses annuelle des NRJ Music Awards, créée par la station de radio NRJ ;
 le groupe de musique New Model Army.
 la National Mining Association, groupe de défense des intérêts miniers créé en 1995 aux États-Unis.